Села:
 Олійники — Полтавська область, Новосанжарський район
 Олійники — Харківська область, Краснокутський район
 Олійники — Харківська область, Сахновщинський район
 Олійники — Хмельницька область, Теофіпольський район
 Олійники — Чернігівська область, Корюківський район